Ramón Martín o Ramón Martí puede referirse a:

 Ramón Martí Alsina (1826-1894), pintor español;
 Ramón Martín Huerta (1957-2005), político mexicano;
 Ramón Martín Mateo (1928-2014), jurista español;
 Ramón Martín Nievera (1962-), actor y cantante filipino;
 Juan Ramón Martín (1963-), ciclista español;
 Raimundo Martí (s, XIII), teólogo catalán;
 Raimundo Martín (1882-1975), obispo español.
 Ramon Martín Gurrera (1993-), streamer de éxito catalán.